

Geografia

Puddington (Cheshire)
Puddington (Devon)